

Каскабулак — село, Абайський район, Абайська область
 Каскабулак — аул, Таласький район, Жамбильська область